Street był jedną z konkurencji skateboardingu rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Konkurencja była rozegrana w dniu 25 lipca 2021 r. w Ariake Urban Sports Park.

Format zawodów 
Każda z 20 zawodniczek (podzielonych na 4 grupy) w eliminacjach (półfinałach) wykonywała dwa 45 sekundowe przejazdy podczas których wykonywała pięć indywidualnych tricków. Wynik danej zawodniczki był sumą czterech najwyższych ocen z siedmiu elementów. Do finału awansowało 8 najlepszych zawodniczek. W finale każda zawodniczka podobnie jak w eliminacjach wykonywała 2 przejazdy z pięcioma trickami. Do wyniku zaliczano cztery najlepsze wyniku z siedmiu.

Wyniki

Eliminacje

Finał

Bibliografia 
 
 

Skateboarding na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020